Böhlitz steht für:
 Böhlitz-Ehrenberg, Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Böhlitz (Mutzschen), Ortsteil der Stadt Mutzschen im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Böhlitz (Schkölen), Ortsteil der Stadt Schkölen im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Böhlitz (Thallwitz), Ortsteil der Gemeinde Thallwitz im Landkreis Leipzig, Sachsen

Böhlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Böhlitz (* 1972), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Boelitz
 Pölitz (Begriffsklärung)